Synergism kan syfta på: 

Synergism (teologi) – en kristen teologisk lära inom soteriologin
Synergism (farmakologi)

Se även
Synergi
 Synergist